Hertwig ist der Familienname folgender Personen:
 August Hertwig (1872–1955), deutscher Architekt und Rektor der RWTH Aachen
 Aura Hertwig (1861–1944), deutsche Fotografin
 Carl Heinrich Hertwig (1798–1881), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer
 Doris Hertwig-Bünger (1882–1968), deutsche Pädagogin und Politikerin (DVP)
 Eberhard Hertwig (* 1938), deutscher Grafiker und Grafikdesigner
 Günther Hertwig (1888–1970), deutscher Anatom; Sohn von Oscar Hertwig
 Hans-Joachim Hertwig (1928–1988), deutscher Politiker in der DDR, Mitglied des ZK der SED
 Heinrich Hertwig (1819–1889), Richter und Politiker

 Katharina Hertwig (1878–1953), deutsche Politikerin (DNVP)
 Kurt Hertwig (* um 1910–unbekannt), deutscher Radrennfahrer
 Manfred Hertwig (* 1928), deutscher Soziologe, in der DDR als Mitglied der „konterrevolutionären“ Harich-Gruppierung verfolgt
 Markus Hertwig (* 1972), Arbeits- und Organisationssoziologe sowie Hochschullehrer
 Max Hertwig (1881–1975), deutscher Grafikdesigner
 Michael Hertwig (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Monika Hertwig (* 1945), Tochter des KZ-Kommandanten Amon Göth
 Oscar Hertwig (1849–1922), deutscher Mediziner, Zoologe und Entwicklungsbiologe, Vetter von August Hertwig
 Paula Hertwig (1889–1983), deutsche Biologin, Tochter von Oscar Hertwig
 Ralf Hertwig (* 1963), deutscher Drehbuchautor
 Ralph Hertwig (* 1963), deutscher Kognitionspsychologe
 Richard von Hertwig (1850–1937), deutscher Mediziner und Zoologe, Bruder von Oscar und Vetter von August Hertwig
 Steffen Hertwig (* 1969), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Neckarsulm
 Sky Hertwig († 2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Hertwig ist der Name des Unternehmens:
 Porzellanfabrik Hertwig & Co., ehemalige Porzellanfabrik in Katzhütte

Siehe auch:
 Hertwig-Magendie-Syndrom
 Härtwig